Aardrijkskunde
 Tavernier, plaats in de Amerikaanse staat Florida

Fictief figuur
 Stef Tavernier, personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke
 Tanja Tavernier, personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke

Literatuur
 Getijdenboek van Tavernier, getijdenboek uit de 15e eeuw

Merknaam
 Tavernier, Frans historisch merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Tavernier
 Annabel Tavernier, Belgisch politica
 Bertrand Tavernier, Frans filmregisseur, scenarist, filmproducent en schrijver
 Ianthe Tavernier, Belgisch zangeres, stemactrice en (musical)actrice
 Jakob de Tavernier, Zuid-Nederlands miniaturist
 James Tavernier, Engels voetballer
 Jan Tavernier (of Jean le Tavernier), Zuid-Nederlands miniaturist
 Jean-Baptiste Tavernier, Frans ontdekkingsreiziger en juwelier
 Jef Tavernier, Belgisch politicus
 Joseph Tavernier, Frans kunstschilder
 Lieven Tavernier, Belgisch zanger, singer-songwriter en schrijver
 Lucas Tavernier, Belgisch acteur
 Marcus Tavernier, Engels voetballer
 René Tavernier, Belgisch geoloog en hoogleraar

Nederlandse of Vlaamse achternaam